Frombach ist ein geographischer Name:

von Gewässern:
 Frombach (Ganterbach), vielleicht auch Fronbach, linker Zufluss des Ganterbachs (rechter Oberlauf der Saltina) wenig unterhalb der Ganterbrücke (Gemeinde Ried-Brig), Bezirk Brig, Kanton Wallis; überspannt von der Fronbachbrücke (!) im Zuge der Simplonpass­straße
 Frombach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (Kinzig) bei Niederwasser (Stadt Hornberg), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Frombach (Tirschenreuther Waldnaab) oder Frumbach, linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab im Falkenberger Wald (Markt Falkenberg), Landkreis Tirschenreuth, Bayern

von Orten:
 Frombach (Hornberg), Zinken im Stadtteil Niederwasser, Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Frombachbauernhof, Hof im Stadtteil Reichenbach, Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Frombach ist ein Familienname:
 Franz Frombach (1929–1999), rumäniendeutscher Mundartautor

Siehe auch:

 Frohnbach
 Frommbach
 Fronbach